Moritz von Nassau ist der Name folgender Personen:

 Moritz (Oranien-Nassau) (1567–1625), Statthalter von Holland, Zeeland, Utrecht, Geldern und Overijssel
 Johann Moritz (Nassau-Siegen) (1604–1679), niederländischer Feldmarschall